Карл Фрай (, , Регенсдорф, Швейцария — , Шлирен, Швейцария) — швейцарский гимнаст, чемпион летних Олимпийских игр в Лондоне (1948) в упражнениях на кольцах.

Спортивная карьера 

На летних Олимпийских играх 1948 г. в Лондоне в солидном для гимнаста возрасте 31 года участвовал во всех восьми дисциплинах соревнований по спортивной гимнастике. Выиграл «золото» в упражнениях на кольцах и «серебро» в командном первенстве.

По окончании спортивной карьеры работал тренером и школьным сторожем. Вплоть до своего 90-летия он каждое утро делал по 60 отжиманий. На момент смерти являлся старейшим из находившихся в живых на тот момент олимпийских чемпионов от Швейцарии.

Ссылки 
 
 

Гимнасты Швейцарии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1948 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1948 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1948 года
Олимпийские чемпионы от Швейцарии
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике